Шаймиев — фамилия:
 Шаймиев, Айрат Минтимерович (род. 1962) — российский предприниматель, сын Минтимера Шаймиева.
 Шаймиев, Минтимер Шарипович (род. 1937) — советский и российский государственный и политический деятель, первый Президент Татарстана.
 Шаймиев, Радик Минтимерович (род. 1964) — российский предприниматель, сын Минтимера Шаймиева.